Krouchovitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Крушовица) :
Krouchovitsa, village bulgare de l'obchtina de Dolni Dabnik, situé dans l'oblast de Pleven ;
Krouchovitsa, village bulgare de l'obchtina d'Elin Pelin, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Krouchovitsa, village bulgare de l'obchtina de Miziya, situé dans l'oblast de Vratsa.